Kupusina est un toponyme qui peut désigner :
Kupusina, une ville de Serbie située dans la province autonome de Voïvodine, dans la municipalité d'Apatin et dans le district de Bačka occidentale ;
Kupusina, un village de Serbie situé dans la municipalité de Velika Plana, district de Podunavlje.